Miejscowości w USA:
 Philo – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Philo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Philo – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
Gminy w USA:
 Philo (ang. Philo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Ludzie
 Philo (ok 20 r. p.n.e. - ok. 50 r. n.e.) żyjący w okresie hellenistycznym, żydowski filozof z Aleksandrii.
 Philo Hall (1865-1938) amerykański polityk związany z Partią Republikańską.

Zobacz też 
 Filon